

Patronyme 
Le nom de Bayer est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Albert Bayer (1885-1967), peintre français.
 Hanne Karen Blarke Bayer (1940-2019), actrice, chanteuse et écrivaine française, danoise d'origine, connue sous le nom d'Anna Karina.
 Arend Bayer, mathématicien allemand.
 Bryce Bayer (1929-2012), scientifique américain, inventeur de la matrice de Bayer.
 Francis Bayer (1938-2004), compositeur et musicologue français..
 Francisco Bayeu (1734-1795), peintre espagnol.
 
 Gottlieb Siegfried Bayer (1694-1738), antiquaire et orientaliste allemand.
 Heinrich Bayer (1909-1944), résistant allemand au nazisme.
 Herbert Bayer (1900-1985), designer graphiste autrichien.
 Johann Bayer (1572-1625), astronome allemand.
 Josef Bayer (1852-1913), compositeur autrichien.
 Josef Bayer (1882-1931), anthropologue et paléontologue autrichien.
 Karl Josef Bayer (1847-1904), chimiste autrichien.
 Marine Bayer (1974-), marin français.
 Maximilian Bayer (1872-1917), militaire, importateur du scoutisme, allemand.
 Osvaldo Bayer (1927-2018), historien, écrivain, journaliste et scénariste argentin.
 Otto Bayer (1902-1982), chimiste industriel allemand.
 Pilar Bayer (née en 1946), mathématicienne espagnole.
 Raymond Bayer (1898-1960), philosophe français
 Ronny Bayer (1966-), joueur et entraîneur belge de basket-ball.
 Rudolf Bayer (1939-), informaticien allemand.
 Samuel Bayer (1965-), réalisateur américain.
 Tobias Bayer (1999-), coureur cycliste autrichien.
 William Bayer (1939-), auteur américain de romans policiers.

Art et culture 
 Le Dr Willi Bayer, vétérinaire, est un personnage de fiction de la série télévisée allemande L'Ami des bêtes.

Astronomie 
 La désignation de Bayer, du nom de l'astronome Johann Bayer est une nomenclature encore utilisée pour désigner les étoiles les plus brillantes des constellations.
 Le cratère de Bayer sur la lune, nommé en l'honneur de l'astronome Johann Bayer.

Économie 
 Bayer est une entreprise allemande de chimie et de médicaments.

Sciences 
 Le procédé Bayer est une méthode d'extraction de l'alumine à partir de la bauxite, breveté par Karl Josef Bayer.
 Matrice de Bayer

Sport 
 Le TSV Bayer 04 Leverkusen est un club de sport, surtout connu pour son équipe de football, fondé pour les employés de la firme Bayer.

Voir aussi 
 
 Bailleur
 wikt:bayer aux corneilles

Patronyme alsacien